Lightstorm ist:
 Lightstorm (Band), US-amerikanische New-Age-Band
 der Originaltitel von Lichtsturm, Science-Fiction-Buch von Peter F. Hamilton (1998), siehe auch The Web
 Lightstorm Entertainment, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft